Юрий Петрович Петров: Петров, Юрий Петрович (род. 1964) — российский генерал-лейтенант.
 Петров, Юрий Петрович (род. 1952) — советский футболист.

Примечания